Ehrwalder Straße (B187), een voormalige bundesstraße in de Oostenrijkse deelstaat Tirol nabij Ehrwald.
Ehrwalder Straße (L391), een landesstraße in de Oostenrijkse deelstaat Tirol nabij Ehrwald.